Atoom, de kleinste nog als zodanig herkenbare bouwsteen van een element
Atoom (logica), een logische formule die niet is opgebouwd uit subformules
Atoom (maattheorie), een begrip uit de maattheorie (wiskunde)
Atoom (ordetheorie), een begrip uit de ordetheorie (wiskunde)
Atomisme, een antieke filosofie die er van uitgaat dat alle stoffen zijn opgebouwd uit minuscule ondeelbare bouwsteentjes